Rong’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Rong'an Xian, härad, Guangxi, 
 Rong'an (ort i Kina), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar